Ainsleigh ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ainsleigh (* 1976), britischer Schauspieler und Schauspieltrainer
 Gordy Ainsleigh (* 1947), US-amerikanischer Chiropraktiker und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Ainslee
 Ainsley
 Ainslie
 Annesley
 Aynsley